Pleasant View School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pleasant View School (Idaho), ID-Nr. 91000987
 Pleasant View School (Missouri), ID-Nr. 99000935